Biografies 
 Joaquim Saura i Falomir, mestre i escriptor barceloní.
 Vicenç Reig i Falomir, futbolista i dirigent esportiu català.
 María Laura Corradini Falomir (Chenoa), cantant.

 Empreses
 Falomir Juegos